

Architettura 
 Palazzo Daneo – palazzo monumentale di Firenze, noto anche come palazzo Capponi-Covoni

Persone 
 Edoardo Daneo – politico e avvocato italiano
 Felice Daneo – storico italiano
 Giulia Daneo Lorimer – musicista, violinista e cantante italiana
 Paolo Daneo – presbitero italiano venerato come santo dalla Chiesa cattolica